HMS „Telemachus” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Telemacha, postaci z mitologii greckiej:

  – niszczyciel typu R zwodowany w 1917 roku, sprzedany w 1927 roku.
  – okręt podwodny typu T zwodowany w 1943 roku, zezłomowany w 1961 roku.

Telemachus